Termenul „Pony” se poate referi la:

Ponei, rasă de cai de talie mică, care nu depășește înălțimea la greabăn de 148 cm
Pony (magazin), revistă din Göttingen
Pony, Texas, oraș din 
Citroën Pony, marcă de automobil produs în Grecia 
Pony Motos, marcă de motocicletă